Kryddöarna kan syfta på:

 Kryddöarna – en ögrupp i västra Stilla havet som tillhör Indonesien, se Moluckerna
 Kryddöarna (Tanzania) – en ögrupp Zanzibararkipelagen och ön Mafiaön i Indiska oceanen utanför Tanzania